Punk Goes Acoustic — третя збірка з серії Punk Goes... видана на Fearless Records. Альбом переважно складається з акустичних версій раніше виданих пісень гуртів, які грають у стилі панк. Деякі треки, які представлені на цьому диску раніше ніколи не видавались. Крім того до видання увійшов бонусний диск з записами артистів від Fearless and Victory Records. Реліз збірки відбувся 21 жовтня 2003 року.

Список пісень

Бонусний диск 
 «Onto Morning Stars» — Anatomy of a Ghost (Fearless Records)
 «Still Standing» — Rock Kills Kid (Fearless Records)
 «New Way To Dance» — The Kinison (Fearless Records)
 «Anything» — Plain White T's (Fearless Records)
 «Taking It All Back» — Count the Stars (Victory Records)
 «Shevanel Take 2» — Between the Buried and Me (Victory Records)
 «I Loved the Way She Said L.A.» — Spitalfield (Victory Records)
 «Giving Up» — Silverstein (Victory Records)

Музичні альбоми 2003